Хуандо има више значења:

 Хуандо (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хуандо (Тетепанго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Хуандо (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику